Ошеров — еврейская фамилия (от личного имени О́шер).

Известные носители 
 Ошеров, Дмитрий Владимирович (1973—2010) — советский и российский актёр.
 Ошеров, Дуглас (род. 1945) — американский физик.
 Ошеров, Сергей Александрович (1931—1983) — советский филолог, переводчик.
 Ошеров, Юрий Петрович (1942—2019) — советский и российский актёр и режиссёр, театральный педагог.

См. также 
 Ошерович
 Ошеровский